Нижче наведено дискографію американського репера Денні Брауна.

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Мікстейпи 
 2007: Detroit State of Mind
 2008: Hot Soup (2014: Hot Soup - Instrumentals)
 2008: Detroit State of Mind 2
 2009: Detroit State of Mind 3
 2010: Detroit State of Mind 4
 2010: Browntown
 2010: It's a Art
 2010: The Hybrid: Cutting Room Floor
 2010: Hawaiian Snow (разом з Tony Yayo)

У складі Bruiser Brigade

У складі Rese'vor Dogs

Сингли

Власні

Інших виконавців

Промо-сингли

Інші пісні, що потрапили до чартів

Гостьові появи 

 2007: «D-Boy Magic» (Nick Speed з участю Danny Brown та 87)
 2008: «Fire (Remix)» (Elzhi з уч. Black Milk, Guilty Simpson, Fat Ray, Fatt Father та Danny Brown)
 2009: «Axel Foley» (Marv Won з уч. Chips Dinero та Danny Brown)
 2009: «Contra» (Elzhi з уч. Danny Brown)
 2009: «Dilla Bot vs. the Hybrid» (J Dilla з уч. Danny Brown)
 2010: «Black and Brown» (Black Milk з уч. Danny Brown)
 2011: «4 Loko (Remix)» (Smoke DZA з уч. ASAP Rocky, ASAP Twelvy, Killa Kyleon, Freeway та Danny Brown)
 2011: «Bag Up» (Tony Yayo з уч. Danny Brown)
 2011: «Cloud Skatin» (Main Attrakionz з уч. Danny Brown)
 2011: «DMT Sessions» (Esham з уч. Danny Brown)
 2011: «From the Back» (Flosstradamus з уч. Danny Brown)
 2011: «Fuck Sleep» (Thoth з уч. Danny Brown)
 2011: «Gucci Rag Top (Remix)» (Kid Sister з уч. Danny Brown)
 2011: «Jahphy Joe» (Random Axe з уч. Danny Brown та Melanie Rutherford)
 2011: «Lil Shop of Horror» (Tony Yayo з уч. Danny Brown)
 2011: «One of Life's Pleasures» (Paul White з уч. Danny Brown)
 2011: «Power» (Das Racist з уч. Danny Brown та Despot)
 2011: «Ray Ban Vision (Remix)» (A-Trak з уч. Donnis, Pill, CyHi the Prynce та Danny Brown)
 2011: «Rumor Has It» (Wallpaper з уч. Danny Brown)
 2011: «Shotgun» (Quelle Chris з уч. Roc Marciano та Danny Brown)
 2011: «STYLE!» (Chavis Chandler з уч. Danny Brown та Crack Killz da God)
 2011: «The Last Huzzah!» (Mr. Muthafuckin' eXquire з уч. Despot, Das Racist, El-P та Danny Brown)
 2011: «Theme Music to a Killing Spree» (Danny! з уч. Danny Brown)
 2012: «Betcha Hate It (Remix)» (Rich Hil з уч. Danny Brown)
 2012: «Blueberry (Pills & Cocaine» (Darq E Freaker з уч. Danny Brown)
 2012: «Cobra Commander» (Open Mike Eagle з уч. Danny Brown)
 2012: «Coke & White Bitches: Chapter 2» (ASAP Mob з уч. Fat Trel, Gunplay та Danny Brown)
 2012: «Flight Confirmation» (The Alchemist з уч. Schoolboy Q та Danny Brown)
 2012: «Gold» (Don Trip з уч. Starlito та Danny Brown)
 2012: «I'm Out Here (Remix)» (Dusty McFly з уч. Big Sean, Dom Kennedy та Danny Brown)
 2012: «Mini Van Dan (Remix)» (Aston Matthews з уч. ASAP Nast, Flatbush Zombies та Danny Brown)
 2012: «Molly (On My Tongue)» (Mach Five з уч. Danny Brown)
 2012: «Molly Ringwald» (із компіляції Fool's Gold Presents: Loosies)
 2012: «Oh Hail No» (El-P з уч. Mr. Muthafuckin' eXquire та Danny Brown)
 2012: «Paved Paths» (Descry з уч. ADaD, M.E.D., Von Pea та Danny Brown)
 2012: «Piss Test» (A-Trak з уч. Juicy J та Danny Brown)
 2012: «Razorblade» (Tony Yayo з уч. Danny Brown)
 2012: «Spaceship» (MHz Legacy з уч. Danny Brown)
 2012: «Sweet» (House Shoes з уч. Danny Brown)
 2012: «Tables» (Tony Yayo з уч. Cory Gunz та Danny Brown)
 2012: «Terrorist Threats» (Ab-Soul з уч. Jhené Aiko та Danny Brown)
 2012: «Tick Tock» (Pusha T, Raekwon, Joell Ortiz та Danny Brown)
 2012: «Toxic» (Childish Gambino з уч. Danny Brown)
 2012: «You Have to Ride the Wave» (Heems з уч. Danny Brown)
 2013: «Belispeak II» (Purity Ring з уч. Danny Brown)
 2013: «Bout It Bout It Pt. 3» (Dopehead з уч. Danny Brown)
 2013: «Devil's Heaven» (Dopehead з уч. Danny Brown)
 2013: «Eat» (Schoolboy Q з уч. Danny Brown)
 2013: «Hail Mary» (K.Flay з уч. Danny Brown)
 2013: «Headfirst» (DJ Muggs з уч. Danny Brown)
 2013: «Hottest MC» (Harry Fraud з уч. Danny Brown)
 2013: «If I Could» (Gino Marley з уч. Danny Brown)
 2013: «Jealousy» (The Purist з уч. Danny Brown)
 2013: «Max B» (TRPL BLK з уч. Danny Brown)
 2013: «Mixtape» (Nakim з уч. Danny Brown)
 2013: «New World Order (Remix)» (SD з уч. Danny Brown)
 2013: «No Faces» (Tree з уч. Danny Brown)
 2013: «Oh Lord» (Cassow з уч. Danny Brown)
 2013: «Quez» (Trinidad James з уч. Fabo, Playa Fly та Danny Brown)
 2013: «Reynolds» (ASAP Ferg з уч. Danny Brown)
 2013: «Step (Remix)» (Vampire Weekend з уч. Despot, Heems та Danny Brown)
 2013: «Street Lights» (Paul White з уч. Danny Brown)
 2013: «Sweeney Song» (MNDSGN з уч. Danny Brown)
 2013: «The D.U.I. Song(s)» (Starlito з уч. Danny Brown)
 2013: «Thizzles» (Tech N9ne з уч. Danny Brown)
 2013: «Tomorrow's Gone» (Mr. Muthafuckin' Exquire з уч. Nacho Picasso, Flatbush Zombies та Danny Brown)
 2013: «Vodka & Weed» (Jon Connor з уч. Danny Brown)
 2013: «What I Like (Remix)» (Charli XCX з уч. Danny Brown)
 2014: «Black Out Days (Remix)» (Phantogram з уч. Leo Justi та Danny Brown)
 2014: «Ego Death» (Busdriver з уч. Aesop Rock та Danny Brown)
 2014: «Fallin» (Zelooperz з уч. Dopehead та Danny Brown)
 2014: «Frank Sinatra» (The Avalanches з уч. Danny Brown)
 2014: «High» (Freddie Gibbs та Madlib з уч. Danny Brown)
 2014: «Rambunctious» (Gangsta Boo й Beatking з уч. Danny Brown та Riff Raff)
 2014: «Ride Slow» (Ab-Soul з уч. Delusional Thomas та Danny Brown)
 2014: «Thunda Cats» (Zelooperz з уч. Danny Brown)
 2014: «Weightin' On» (Lucki Eck$ з уч. Danny Brown)
 2015: «BDA (Remix)» (Beatking з уч. Danny Brown)
 2015: «Hereditary (2 Bitches)» (Kembe X з уч. Danny Brown)
 2015: «Six Degrees» (Ghostface Killah та BadBadNotGood з уч. Danny Brown)
 2015: «Stiff Arm» (Rizzoo з уч. Sauce Walka та Danny Brown)
 2015: «Tha Low» (Donmonique з уч. Slayter та Danny Brown)

Відеокліпи

Власні

Інших виконавців

Посилання 

Денні Браун
Денні Браун